Лалатович () — сербская фамилия.

 Известные носители 
 Лалатович, Мирко (1904—1945) — югославский лётчик, майор королевских ВВС, член штаба командования Югославских войск на родине.
 Лалатович, Ненад (род. 1977) — сербский футболист и футбольный тренер.